Hubač je příjmení více osob:

 Ivan Hubač (* 1953) – český dramaturg, syn Jiřího, píše pod pseudonymem Ivan Hejna
 Jiří Hubač (1929–2011) – český scenárista, otec Ivana
 Zbyněk Hubač (* 1940) – český skokan na lyžích